Сен-Шама́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Аржанта. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19192.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 95 км юго-восточнее Лиможа, в 19 км к юго-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 511 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 302 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 220 были экономически активными, 82 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 65,9 %). Из 220 активных работали 203 человека (113 мужчин и 90 женщин), безработных было 17 (5 мужчин и 12 женщин). Среди 82 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 38 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сент-Аман (XII—XIII века). Памятник истории с 1913 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез